El nombre Ing. Antonio Dovalí Jaime alude al académico y funcionario mexicano Antonio Dovalí Jaime. Es el nombre de las siguientes estructuras:
 Puente Ing. Antonio Dovalí Jaime
 Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime